Perlot est un patronyme qui peut désigner : 
 Jacques Perlot (1929- ), athlète français
 Jean-Nicolas Perlot (1823-1900), chercheur d'or belge